Lenoir kan volgende betekenissen hebben

Personen
 Étienne Lenoir, (1822-1900), Belgisch uitvinder
 J.B. Lenoir, (1929-1967), Amerikaans zanger
 Valentine Lenoir-Degoumois (1920-2000), Zwitserse juriste en hooglerares

Geografisch
 Lenoir (North Carolina), een stad in de VS
 Lenoir County, county in de VS
 Lenoir City, stad in de vs

Wetenschappen
Lenoir cyclus, thermodynamische cyclus